Кристиан Датский ():
 Кристиан Датский (1603—1647) — сын Кристиана IV; кронпринц Дании и Норвегии.
 Кристиан Датский (1675—1695) — сын Кристиана V.
  (1942—2013) — граф Росенборг.
 Кристиан Датский (род. 2005) — сын кронпринца Фредерика.
 См. также 
 Кристиан